Il singolare del torneo di tennis Hall of Fame Tennis Championships 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Bryan Shelton che ha battuto in finale Alex Antonitsch 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 David Wheaton (secondo turno)
 Gianluca Pozzi (secondo turno)
 Markus Zoecke (primo turno)
 Christo van Rensburg (quarti di finale)

 Michiel Schapers (primo turno)
 Bryan Shelton (campione)
 Luis Enrique Herrera (secondo turno)
 Simon Youl (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hall of Fame Tennis Championships 1992
ATP Tour 1992